Saidow ist der Familienname folgender Personen:

 Kamil Saidow (* 1989), tadschikischer Fußballspieler
 Rustam Saidov (* 1978), usbekischer Boxer
 Said Saidow, (* 1958), tadschikischer Unternehmer und Politiker
 Shamil Saidow (* 1982), russischer Fußballspieler